Иноятулло

Колумбия 
 Илес — город и муниципалитет в департаменте Нариньо.

Россия 
 Илес — посёлок в Лисестровском сельском поселении Приморского района Архангельской области.
 Илес — станция Северной железной дороги в Архангельской области.
 Илес — река в Анненском сельском поселении Вытегорского района Архангельской области
.